Pobieda – szczyt
 Pobieda – grupa muzyczna
 Pobieda – samochód
 Pobieda – okręt
 Pobieda – osiedle typu miejskiego na Ukrainie
 Pobieda (Победа) (zegarek) – marka radzieckich zegarków produkowanych w latach 1946-1990
 Pobieda – rosyjskie tanie linie lotnicze

Zobacz też:
 Pobeda